De gemeente Rijssen-Holten heeft 73 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Rijssen-Holten.

Holten
De plaats Holten kent 34 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Rijssen
De plaats Rijssen kent 39 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Bouwwerk in Rijssen-Holten
Rijssen-Holten
Rijssen-Holten